Andraž Modic (ur. 23 października 1996) – słoweński skoczek narciarski. Medalista zimowej uniwersjady (2017), uczestnik mistrzostw świata juniorów (2014 i 2015).

Przebieg kariery 
W swojej karierze kilkukrotnie zajmował miejsca tuż za podium w zawodach Alpen Cup oraz FIS Cup. Ponadto punktował również w Pucharze Kontynentalnym (najwyższe, 16., miejsce zajął 20 lutego 2016 w Iron Mountain).

W 2014 wziął udział w mistrzostwach świata juniorów, gdzie w konkursie indywidualnym został zdyskwalifikowany, a w konkursie drużynowym zajął 6. pozycję. Trzy lata później wystartował w zimowej uniwersjadzie, plasując się na 5. miejscu w konkursie indywidualnym i, wspólnie z reprezentacją Słowenii (w której, oprócz niego, skakali Anže Lavtižar i Aljaž Vodan), zdobył srebrny medal w rywalizacji drużynowej.

W lutym 2018 w Brattleboro upadł w czasie lokalnego konkursu skoków narciarskich i doznał kontuzji kolana, po której nie powrócił już do rywalizacji. Po sezonie 2017/2018 ostatecznie zakończył karierę sportową i został asystentem trenera słoweńskiej reprezentacji w kombinacji norweskiej.

Rekord życiowy Modica wynosi 213 metrów i został ustanowiony 22 marca 2017 w Planicy, podczas testów Letalnicy przed zawodami Pucharu Świata.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Modica na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Modica na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1996
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2017